Kim Min-jae puede hacer referencia a:

Deportistas 
 Kim Min-jae (1973-), beisbolista surcoreano;
 Kim Min-jae (1983-), halterofilista surcoreano; o a
 Kim Min-jae (1996-), futbolista surcoreano.

Actores 
 Kim Min-jae (1979-), actor surcoreano; o a
 Kim Min-jae (1996-), actor surcoreano.